Dreihausen heißen die Ortschaften:
 in Hessen
 ein Ortsteil der Gemeinde Ebsdorfergrund im Landkreis Marburg-Biedenkopf, siehe Dreihausen (Ebsdorfergrund)
 in Niedersachsen
 ein Ortsteil der Gemeinde Dornum im Landkreis Aurich, siehe Dreihausen (Dornum)
 ein Ortsteil der Gemeinde Jesteburg im Landkreis Harburg, siehe Dreihausen (Jesteburg)
 ein Stadtteil der Stadt Rotenburg (Wümme) im Landkreis Rotenburg (Wümme), siehe Dreihausen (Rotenburg)
 ein Gehöft in der Gemeinde Tostedt im Landkreis Harburg, siehe Dreihausen (Tostedt)

 in Nordrhein-Westfalen
 ein Stadtteil in der Gemeinde Möhnesee im Kreis Soest, siehe Dreihausen (Möhnesee)
 ein Stadtteil der Stadt Petershagen im Kreis Minden-Lübbecke, siehe Dreihausen (Petershagen)
 ein Stadtteil der Stadt Preußisch Oldendorf im Kreis Minden-Lübbecke, siehe Dreihausen (Preußisch Oldendorf)
 ein Ortsteil der Stadt Salzkotten im Kreis Paderborn, siehe Dreihausen (Salzkotten)
 ein Stadtteil der Stadt Unna im Kreis Unna, siehe Dreihausen (Unna)
 ein Ortsteil der Gemeinde Welver im Kreis Soest, siehe Dreihausen (Welver)